SSR har flere betydninger:
 Særlig Støtte og Rekognoscering (SSR) − en specialiseret fjernopklarings- og patruljeenhed, opstillet af Hjemmeværnet
 Slovakiske Socialistiske Republik − navnet på den slovakiske delstat i Tjekkoslovakiet 1969−1990
 Socialistiske Sovjetrepublik − indgik i navnene på flere af Sovjetunionens delstater. Se medlemmerne af kategorien :Kategori:Socialistiske Sovjetrepublikker